Stojnik est un toponyme qui peut désigner :
Stojnik, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Aranđelovac, district de Šumadija ;
Stojnik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la Ville de Belgrade.